Il dessert è una portata dolce che viene normalmente servita alla fine del pasto. Il termine può indicare anche:

Musica 
 Dessert – album delle Chocolove from AKB48 del 2007
 Dessert – singolo di Dawin del 2015

Altro 
 Dessert – rivista giapponese di manga

Pagine correlate 
Desert